Santa Margherita heißen folgende Orte in Italien:
 Porto Santa Margherita, Ferienzentrum bei Venedig
 Santa Margherita d’Adige, Stadt in Venetien
 Santa Margherita di Belice, Stadt auf Sizilien
 Santa Margherita di Staffora, Gemeinde in der Lombardei
 Santa Margherita Ligure, Stadt in Ligurien

Siehe auch:
 Das Geheimnis der Santa Margherita